Печорский уезд:
 Печорский уезд (Архангельская губерния)
 Печорский уезд (Псковское наместничество)
 Печорский уезд (Эстония)